Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 2011 проходили с 19 по 29 октября 2011 года в городе Гвадалахара (Мексика) на стадионе «Pan American Hockey Stadium» среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 8 мужских и 8 женских команд.

Победителем мужского турнира в 9-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Победителем женского турнира в 1-й раз в своей истории стала сборная США.

Турнир также являлся квалификацией для соревнований по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2012. Прямую квалификацию получали одна мужская и одна женская команда — в результате были квалифицированы мужская сборная Аргентины и женская сборная США.

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Хоккей на траве | Официальный сайт Игр 2011
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com
 PAHF - 2011 Pan American Games (Men)
 PAHF - 2011 Pan American Games (Women)
 Field Hockey Canada - 2011 Pan American Games - Men's Competition
 Field Hockey Canada - 2011 Pan American Games - Women's Competition

2011
Хоккей на траве
2011 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Мексике